Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Bob Giltinan che hanno battuto in finale Marcelo Lara e Eliot Teltscher 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Peter Fleming /  Robert Lutz (quarti di finale)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)
 John Marks /  Sashi Menon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1978